Vohenstein kann stehen für:

 Burg Vohenstein, Burgstall über dem Weiler Vohenstein der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall 
 Vohenstein (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Vohenstein (Rosengarten), Weiler im Ortsteil Westheim der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg